

Presentación previa 
 Defensores del título:  Jamie Delgado /  Ken Skupski
Los británicos son los campeones defensores pero decidieron no participar juntos en esta ocasión
Delgado disputó el torneo junto a  Andreas Siljeström, pero perdieron ante  Philipp Marx y  Florin Mergea en la segunda ronda
Skupski lo hizo con  Andreas Beck, pero perdieron frente a  Dustin Brown y  Rameez Junaid en la primera ronda.

Cabezas de serie 

 ' Andre Begemann /  Martin Emmrich Campeones
  Philipp Marx /  Florin Mergea (Final)

<ol start="3">
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler ''(Cuartos de final)
  Andy Ram /  André Sá ''(Primera ronda)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Roma Open 2013
Torneos de tenis en tierra batida